Call Me ()

Музыка
 Call Me — альбом Эла Грина 1973 года, а также заглавная песня из него.
  — альбом Сильвестра Джеймса, выпущенный в 1983 году.
 «Call Me» — песня группы Blondie, выпущенная в 1980 году.
 «» — песня группы Deee-Lite, выпущенная в 1994 году.
 «» — песня группы Feminnem, выпущенная в 2005 году.
 «» — песня группы Go West, выпущенная в 1985 году.
 «» — песня дуэта Le Click, выпущенная в 1997 году.
 «» — песня группы , выпущенная в 1981 году.
 «» — песня певицы Спаньи, выпущенная в 1987 году.
 «» — песня певицы , выпущенная в 2002 году.
 «» — песня Анны Висси, выпущенная в 2003 году и переизданная в 2004.
 «» — песня Ареты Франклин, выпущенная в 1970 году.
 «» — песня Джамелии, выпущенная в 2000 году.
 «» — песня Тони Хэтча из репертуара Петулы Кларк, выпущенная в 1965 году.
 «Call Me» — песня группы Queen + Paul Rodgers из альбома The Cosmos Rocks, выпущенная в 2008 году.
 «Call Me» — песня Билли Кристала из кинофильма «Когда Гарри встретил Салли».
 «Call Me Maybe» — песня Карли Рэй Джепсен, выпущенная в 2011 году.
 «Call Me What You Like» — песня группы Keane, выпущенная в 2000 году.
 «Call Me When You’re Sober» — песня группы Evanescence, выпущенная в 2006 году.
 «Call on Me» — песня Эрика Придза, выпущенная в 2004 году.
 «Why Didn’t You Call Me» — песня Мэйси Грэй, выпущенная в 2000 году.
 «Why’d You Only Call Me When You’re High?» — песня группы Arctic Monkeys, выпущенная в 2013 году.

Фильмы
 «» () — американский эротический триллер 1988 года с Патришей Шарбонно в главной роли.
 «» () — американский телефильм Чарльза Макдугалла с Джейми-Линн Сиглер в главной роли; выпущен в 2004 году.

Прочее
  — датский оператор связи.